Odetta Sings Ballads and Blues – album Odetty Holmes wydany w roku 1956.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1956
Albumy folkowe